

Niemcy 
 Eichen – dzielnica Attendorn
 Eichen – dzielnica Schopfheim
 Eichen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Eichen – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dęby (Dąbie)

Osoby 
 Heinrich Eichen – niemiecki pisarz

Zobacz też 
 Aichen
 Eiche